Streptopogon är ett släkte av bladmossor. Streptopogon ingår i familjen Pottiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Streptopogon